Erwerb steht für:

 Erhalt des Eigentums an einer Sache oder der Inhaberschaft an einem Recht gegen Bezahlung, siehe Kaufvertrag
 Eigentumsübertragung einer Sache, siehe Übereignung
 Ergebnis einer wirtschaftlichen geld- oder sachleistungsbringenden Tätigkeit, siehe Erwerbstätigkeit
 Erwerbseinkommen, als Kurzform: Arbeitsentgelt

 Erwerbung steht für:
 Erwerbung (Bibliothek) oder Akzession, Ankauf neuer Publikationen

Siehe auch:
 Erwerb vom Nichtberechtigten